Таборачи има више значења:

 Таборачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Таборачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику